Müslüm Maqomayev ist der Name folgender Personen:

* Müslüm Maqomayev (Komponist) (1885–1937), aserbaidschanischer Komponist
 Müslüm Maqomayev (Sänger) (1942–2008), aserbaidschanischer Sänger